Серге́й Ши́лов:
 Шилов, Сергей Александрович (род. 1977) — российский ИТ-эксперт и предприниматель.
 Шилов, Сергей Андреевич (1922—1979) — гвардии капитан, командир батареи, Герой Советского Союза.
 Шилов, Сергей Валентинович (род. 1970) — российский лыжник-паралимпиец.
 Шилов, Сергей Владимирович (род. 1988) — российский шоссейный и трековый велогонщик.